Керак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Керак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Керак — місто в Йорданії, де розташований знаменитий замок хрестоносців (en)